Alex Nicolao Telles (Caxias do Sul, 15 december 1992) is een Braziliaans voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij tekende in oktober 2020 een contract bij Manchester United FC, dat circa €17.300.000,- voor hem betaalde aan FC Porto. Telles debuteerde in 2019 in het Braziliaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Telles stroomde in 2011 door uit de jeugd van EC Juventude. Hiervoor debuteerde hij op 24 januari 2011 in het eerste elftal, tegen EC São José. Hij maakte op 20 augustus 2011 zijn eerste doelpunt voor Juventude, tegen EC Cruzeiro. Telles verruilde Juventude in december 2012 voor Grêmio. Hiervoor maakte hij op 3 februari 2013 zijn debuut, tegen SC Internacional. Hij speelde op 26 mei 2013 voor het eerst voor de club in de Braziliaanse Série A, tegen Náutico.

Telles tekende in januari 2014 een contract tot medio 2018 bij Galatasaray SK, dat circa €6.000.000,- voor hem betaalde. Hiermee won hij twee jaar op rij de Beker van Turkije en werd hij in het seizoen 2014/15 Turks landskampioen. Galatasaray verhuurde Telles in augustus 2015 voor een jaar aan Internazionale, dat daarbij een optie tot koop bedong. Hij speelde dat jaar 21 competitiewedstrijden voor de Italiaanse club en eindigde daarmee als vierde in de Serie A.

Telles tekende in juli 2016 een contract tot medio 2021 bij FC Porto, de nummer drie van Portugal in het voorgaande seizoen. Dat betaalde circa €6.500.000,- voor hem aan Galatasaray. Bij Porto werd hij een vaste waarde in de verdediging en werd hij 2 keer kampioen. Op 5 oktober 2020 werd hij verkocht aan Manchester United, omdat hij nog maar een eenjarig contract had.

Clubstatistieken

Erelijst

Referenties 

Braziliaans voetballer